Onogošt je utvrda u Crnoj Gori, u Staroj Hercegovini, oko kojeg se razvio današnji Nikšić. Nalazi se na strmoj uzvisini koja se uzdigla na oko 20-25 metara iznad Nikšićkog polja. Najstarija utvrda na ovom mjestu potječe iz 4. stoljeća. Izdužena je, dužine 214 metara i širine od oko 30 metara u svom srednjem (najširem) dijelu. Pruža se pravcem sjever - jug. Na najjužnijoj točki utvrde nalazi se tzv. kula Nebojša, koja je imala tri kata i peterokutnu osnovu, dok se na krajnjem sjevernom dijelu nalaze ostatci nešto niže kule osmokutne osnove. Utvrda je danas djelimice očuvana.

Vidi 
Onogošt (župa)

Izvori i literatura 
Izvori

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literatura 

 
 
 
 
 
 

Utvrde
Građevine u Crnoj Gori